Григорий Васильевич Кухарь — советский и казахстанский государственный деятель. Глава администрации города Петропавловска в 1990—1993 годах.

Биография 
Родился 6 января 1938 г. в селе Глинянка Барского района Винницкой области Украины.

Образование высшее, окончил Карагандинский политехнический институт по специальности инженер-экономист.

Почётный гражданин Петропавловска.

Скончался 15 августа 2019 г. в Петропавловске.

Карьера 
После службы в армии приехал в 1961 году в город Петропавловск по комсомольской путёвке.

В Петропавловске работал на различных должностях, от сварщика до заместителя управляющего трестами.

В 1984—1993 годах — первый заместитель председателя горисполкома, глава городской администрации Петропавловска.

Был председателем городского филиала «Общественного объединения ветеранов Республики Казахстан». Награждён медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных и залежных земель», «Астана», золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бiрлiк».

Примечания

Ссылки 
Депутаты городских советов Казахской ССР
Акимы Петропавловска